Gerard van het Reve sr. (1892-1975), Nederlands communist, journalist en (kinderboeken)schrijver (onder andere ook bekend als Gerard Vanter)
Zoon: Gerard (van het) Reve (1923-2006), Nederlands schrijver en dichter

Zie ook
Reve (doorverwijspagina)